De Bie oder de Bie ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeus de Bie (1844–1920), Generalabt  des Zisterzienserordens
 Benoît de Bie († 1972), belgischer Gerechter unter den Völkern (2002) 
 Danny De Bie (* 1960), belgischer Radsportler
 Hélène de Bie (geborene Vandenbril; 1896–1983), belgische Gerechte unter den Völkern (2002) 
 Ivon De Bie (1914–1989), belgischer Jazzpianist
 
 Peter de  Bie (* 1950), niederländischer Journalist
 Sean De Bie (* 1991), belgischer Radsportler
 Silvy de Bie (* 1981), belgische Sängerin